Афонино — хутор в Нижнедевицком районе Воронежской области.

Входит в состав Андреевского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Железнодорожная
 ул. Молодого Коммунара

Ссылки 
 

Населённые пункты Нижнедевицкого района